Вољена домовина () назив је за националну химну Мозамбика.

Историја 
Композитор и текстописац химне је Саломао Ј. Манхика. Актуелна химна „Вољена домовина” је заменила претходну „Живео, живео ФРЕЛИМО” () која је била на снази све до 30. априла 2002. године. Постоје три верзије химне али се углавном и најчешће изводи прва верзија која прати хорско певање два пута.

Текст химне

Види још 
 Живео, живео фронт за ослобођење Мозамбика

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Национална химна Мозамбика: Вољена домовина — Аудио звук националне химне Мозамбика, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.me  
 Национална химна Мозамбика: Вољена домовина — Аудио звук националне химне Мозамбика у MIDI формату, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Мозамбика: Вољена домовина — Аудио звук националне химне Мозамбика у MP3 формату на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Мозамбика: Вољена домовина — Вокално извођење националне химне Мозамбика у MP3 формату на сајту users.atw.hu ,  
 Национална химна Мозамбика: Вољена домовина — Оркерстна верзија националне химне Мозамбика на сајту Јутјуб 

М
Мозамбик